Зарзамин ( – Золотистая земля):

 Зарзамин — село в Гафуровском районе Таджикистана.
 Зарзамин  — сельская община в Гафуровском районе Таджикистана. 
 Зарзамин – село в районе Джалолиддина Балхи Таджикистана.